

Гавшино — присілок, Кезький район, Удмуртія
 Гавшино — село, Можайський район, Московська область